Taborin est un nom de famille français notamment porté par :

 Gabriel Taborin (1799–1864), religieux français ;
 Yvette Taborin (1929-2020), archéologue et préhistorienne française.

Le nom de famille est également rencontré en Russie, à la suite de l'imigration Française dans l'Empire Russe

Notes et références